Па́вел Фили́ппович Маркита́н (1887, село Глебки Староконстантиновского уезда Волынской губернии, теперь Красиловского района Хмельницкой области — , город Киев) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Черниговского обкома КП(б)У. Кандидат в члены ЦК КП(б)У в 1924—1925 г. и в 1927—1929 г. Член Центральной контрольной комиссии КП(б) в 1925—1927 г. Член ЦК КП(б)У в апреле 1929 — августе 1937 г. Кандидат в члены Организационного бюро ЦК КП(б)У в июне 1928 — июне 1930 г. Член Организационного бюро ЦК КП(б)У в июне — августе 1937 г. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Родился в ноябре 1887 году в семье крестьянина-середняка. В апреле 1898 — сентябре 1905 г. — сезонный рабочий на сельскохозяйственных работах в родном селе. В сентябре 1905 — июне 1908 г. — ученик церковно-учительской школы в городе Житомире и селе Дермань. В июне 1908 году окончил церковно-учительскую школу в селе Дермань Дубенского уезда Волынской губернии. В июне — сентябре 1908 г. — на сельскохозяйственных работах в хозяйстве родителей в селе Глібках.

В сентябре 1908 — сентябре 1911 г. — учитель начальной церковно-приходской школы села Русивель Острожского уезда Волынской губернии. В сентябре 1911 — июне 1914 г. — учитель двухклассного сельского училища села Впадинке Староконстантиновского уезда Волынской губернии.

В июне 1914 — апреле 1917 г. — в русской царской армии. Служил пекарем 64-й полевой хлебопекарни, писарем в управлении интенданта, рядовым 173-го запасного батальона 29-го корпуса Юго-Западного и Западного фронтов. В апреле — августе 1917 г. — юнкер Чугуевского военного училища Харьковской губернии. В августе — сентябре 1917 г. — прапорщик, член Совета солдатских депутатов 135-го пехотного полка в городе Балашове Саратовской губернии.

В сентябре 1917 — июле 1919 г. — секретарь, председатель Балашовского уездного революционного комитета Саратовской губернии.

Член РКП(б) с мая 1918 года.

В августе 1919 — марте 1920 г. — военный комиссар штаба обороны РВС 9-й армии и политический работник политического отдела 9-й армии Южного фронта. В апреле — ноябре 1920 г. — политический работник политического отдела Кавказского фронта. В ноябре 1920 — мае 1921 г. — уполномоченный особого отдела 28-й дивизии и Азербайджанской армии в городах Баку и Ленкорань.

В июне 1921 — апреле 1923 г. — секретарь Новочеркасского окружного комитета ВКП(б) Донской области. В апреле 1923 — марте 1924 г. — заведующий организационно-инструкторского отдела Донского областного комитета ВКП(б) в городе Ростове-на-Дону.

В апреле 1924 — мае 1925 г. — ответственный секретарь Подольского губернского комитета КП(б)У.

В мае 1925 — мае 1926 г. — ответственный инструктор, заведующий организационно-инструкторского отдела Центральной контрольной комиссии КП(б) — Наркомата рабоче-крестьянской инспекции УССР в городе Харькове.

В мае 1926 — феврале 1927 г. — ответственный секретарь Одесского окружного комитета КП(б)У.

В марте 1927 — сентябре 1928 г. — заведующий Главполитпросвета Народного комиссариата просвещения Украинской ССР, заведующий агитационно-пропагандистского отдела ЦК КП(б)У в Харькове.

В сентябре 1928 — октябре 1930 г. — ответственный секретарь Криворожского окружного комитета КП(б)У. В 1930—1932 г. — заведующий отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК КП(б)У в Харькове.

В январе — июле 1932 г. — 2-й секретарь Киевского областного комитета КП(б)У. В июле — октябре 1932 г. — 2-й секретарь Одесского областного комитета КП(б)У.

В октябре 1932 — январе 1934 г. — 1-й секретарь Организационного бюро ЦК КП(б)У по Черниговской области. В январе 1934 — августе 1937 г. — 1-й секретарь Черниговского областного комитета КП(б)У. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.

28 августа 1937 года арестован. 25 октября 1937 года расстрелян во дворе Лукьяновской тюрьмы в Киеве.

Примечания

Литература 
 Филиппов С. Территориальные руководители ВКП(б) в 1934—1939 гг. Справочник. — , РОССПЭН, 2016.
 Маркитан Павел Филиппович // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза (1898—1991).

Прапорщики (Российская империя)
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Члены ЦК КП Украины
Участники Гражданской войны в России (красные)
Первые секретари Одесского окружкома КП(б) Украины
Вторые секретари Киевского обкома КП Украины
Вторые секретари Одесского обкома КП Украины
Первые секретари Черниговского обкома КП Украины
Первые секретари Криворожского окружкома КП(б) Украины
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в Украинской ССР
Казнённые в 1937 году
Члены РКП(б)